Елена Сергеевна Пирожкова (после принятия гражданства США — Елена Сергей Пирожков, ; род. 13 октября 1986 года в Новокузнецке, СССР) — американская спортсменка-борец вольного стиля русского происхождения, чемпионка мира 2012 года.

Биография 
Семья Пирожковых жила в Новокузнецке, занимаясь религиозной пропагандой евангелистского направления. В трехлетнем возрасте с семьёй выехала в США. Семья поселилась в городке . В религиозной семье Пирожковых было девять детей. В 2006 году Елена получила американское гражданство, а с 2008 года проживает в Колорадо-Спрингс и занимается борьбой в Учебном центре борьбы США. Её тренером является бывший россиянин Владислав Иззи Избойников. В 2003—2005 годах показала хорошие результаты на юниорских чемпионатах США.

Начала выступать за сборную США. Неоднократная победительница Панамериканских чемпионатов.

Участвовала в Олимпиаде-2012 в Лондоне, где уже в первой схватке проиграла Анастасии Григорьевой из Латвии и завершила выступления. Спустя полтора месяца после неудачи на Олимпиаде выиграла золото на чемпионате мира в Стратконе. В 2013 году выиграла бронзу чемпионата мира, а через год — серебро.

Примечания

Ссылки 
 Елена Пирожкова как зеркало русской эмиграции 
 Елена Пирожкова — олимпийская надежда Америки 
 Профиль на сайте USA_Wrestling
 
 

Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Чемпионы Панамерики по борьбе